Кубок Шотландії з футболу 2016–2017 — 132-й розіграш кубкового футбольного турніру у Шотландії. Титул здобув Селтік.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2017

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|24 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|25 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|31 січня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 лютого 2017

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|14 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|22 лютого 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 квітня 2017

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Шотландії на soccerway

2016—2017
Шотландія
Шотландія
2016 у британському спорті
2017 у британському спорті